Мизинец

 Мизинец — пятый (внешний) палец руки или ноги человека или животного.
 Мизинец — небольшая река в Мариупольском районе Донецкой области; правый приток реки Кальчик, протекающий в Поповой балке и впадающий в него в черте посёлка городского типа Старый Крым.
 Влас Мизинец (1907—1943) — украинский поэт и публицист.

См. также 
 Мизинец Будды